

Personnes homonymes 
Diego García (1961-2001), coureur de fond espagnol
Diego García (né en 1996), marcheur athlétique espagnol

Toponymie 
Diego Garcia, atoll de l'archipel des Chagos, dans le territoire britannique de l'océan Indien.